Newmarket (Ausztrália)
Newmarket (Egyesült Királyság)
Newmarket - település Írországban, Cork megyében
Newmarket (Kanada)
Newmarket (Új-Zéland)